Krosigk steht für:

 Krosigk, Ortschaft der Gemeinde Petersberg im Saalekreis in Sachsen-Anhalt
 Krosigk (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Krosigk (Adelsgeschlecht), edelfreies obersächsisches Uradelsgeschlecht